James Kirkwood (1876–1963) amerikai színész és filmrendező
James Kirkwood (1924–1989) az előbbi fia, Tony- és Pulitzer-díjas amerikai LMBT író, drámaíró, színész
James Kirkwood (1930–1970) ausztrál sportlövő, olimpikon
James Kirkwood (1962–) olimpiai bajnok észak-ír gyeplabdázó